Millery (Côte-d’Or) – francuska gmina w regionie Burgundia
 Millery (Meurthe i Mozela) – francuska gmina w regionie Lotaryngia
 Millery (Rodan) – francuska gmina w regionie Rodan-Alpy